Lamothe, település Franciaországban, Haute-Loire megyében
Lamothe, település Franciaországban, Landes megyében
Lamothe-Cumont, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Lamothe-Capdeville, település Franciaországban, Tarn-et-Garonne megyében
Lamothe-Cassel, település Franciaországban, Lot megyében
Lamothe-Fénelon, település Franciaországban, Lot megyében
Lamothe-en-Blaisy, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Lamothe-Landerron, település Franciaországban, Gironde megyében
Lamothe-Montravel, település Franciaországban, Dordogne megyében
Lamothe-Goas, település Franciaországban, Gers megyében